Dewaele ist der Familienname folgender Personen:
 David Dewaele (1976–2013), französischer Schauspieler
 David Dewaele (Musiker) (* 1975), belgischer Musiker, Mitglied von Soulwax
 Sieben Dewaele (* 1999), belgischer Fußballspieler
 Stephen Dewaele (* 1970), belgischer Musiker, Mitglied von Soulwax

Siehe auch:
 De Waele